Höör (gemeente), een gemeente in het Zweedse landschap Skåne.
Höör (plaats), de hoofdstad van die gemeente